Le Grand Prix de Reims peut correspondre au :

Grand Prix de Reims : Course de cyclisme sur piste créée en 1897.
Grand Prix de Reims : Course automobile créée en 1947 et dont la dernière édition s'est tenu en 1969.
Grand Prix de Reims indépendant : Course à pied.
Grand Prix de Reims : Compétitions de lutte.
Grand Prix de Reims au fleuret et à l'épée.
Prix de Reims : Course motocycliste
Prix de Reims : Course hippique courue sur l'hippodrome de Saint-Cloud.

Homonymie